Andrea Farri – compositore italiano
 Luciana Farri – cestista italiana
 Stanislao Farri – fotografo italiano
 Umberto Farri – politico italiano